Bottle Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bottle Peak (Colorado)
 Bottle Peak (Kalifornien)